Encrypted File System
 Estrada de Ferro Sorocabana – ferrovia brasiliana